Black Point puede referirse a:
 Black Point, un distrito de Bahamas.
 Black Point, un rapero dominicano.

Además:
 Black Point-Green Point, una localidad del condado de Marin en el estado estadounidense de California.